Отборочный турнир XVIII чемпионата мира по волейболу среди мужских команд для сборных конфедерации NORCECA проходил с 27 апреля 2012 года по 20 июля 2014 года. 39 команд участвовали в розыгрыше 5 путёвок в финальную стадию чемпионата мира. Победителями квалификации стали сборные США, Кубы, Канады, Мексики и Пуэрто-Рико.

Система соревнования 
Североамериканский отборочный турнир чемпионата мира состоял из четырёх раундов. С первого раунда в борьбу вступили 33 команды, разделённые на 8 групп «змейкой» на основании континентального рейтинга по состоянию на 15 января 2012 года.

24 команды (по 3 из каждой группы) вышли во второй раунд и были разбиты на 6 квартетов. Право продолжить участие в квалификации получили 10 сборных — победители групп и четыре команды со вторых мест, имеющие более высокое положение в рейтинге NORCECA.

На третьем раунде к этим 10 сборным присоединились 6 ведущих команд региона (США, Куба, Канада, Мексика, Пуэрто-Рико, Тринидад и Тобаго). Победители каждой из четырёх групп третьего раунда завоевали путёвки в финальную стадию чемпионата мира, а команды, занявшие вторые места, вышли в заключительный этап квалификации и разыграли последнюю путёвку в финальный турнир чемпионата мира.

Первый раунд
Карибская зональная волейбольная ассоциация (CAZOVA)

Восточно-карибская волейбольная ассоциация (ECVA)

Ассоциация Центральноамериканских волейбольных федераций (AFECAVOL)

Второй раунд

Третий раунд
16 команд распределены на квартеты «змейкой» в соответствии с их положением в рейтинге NORCECA на январь 2014 года.

В каждом раунде турнира при определении мест, занятых командами в группах, первоочередное значение имеет количество побед. В случае равенства побед у двух или трёх команд учитывается количество турнирных очков (за победу со счётом 3:0 начисляется 5 очков, 3:1 — 4, 3:2 — 3, за поражение со счётом 2:3 — 2 очка, 1:3 — 1, 0:3 — 0), затем соотношение выигранных и проигранных игровых очков (мячей) и соотношение партий.

Первый раунд

Группа A (Виллемстад)

Групповой этап

Матч за 3-е место

Финал

Группа B (Грос-Айлет)

Групповой этап

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал

Группа C (Санто-Доминго)

Групповой этап

Матч за 3-е место

Финал

Группа D (Мариго)

Группа E (Большой Кайман)

Групповой этап

Матч за 3-е место

Финал

Группа F (Род-Таун)

Групповой этап

Матч за 3-е место

Финал

Группа G (Сан-Сальвадор)

Группа H (Сан-Хосе)

Второй раунд

Группа I (Мариго)

Групповой этап

Матч за 3-е место

Финал

Группа J (Грос-Айлет)

Групповой этап

Матч за 3-е место

Финал

Группа K (Род-Таун)

Групповой этап

Матч за 3-е место

Финал

Группа L (Санта-Крус)

Групповой этап

Матч за 3-е место

Финал

Группа M (Парамарибо)

Групповой этап

Матч за 3-е место

Финал

Группа N (Пуэнт-а-Питр)

Групповой этап

Матч за 3-е место

Финал 

Из команд, проигравших в финалах, в третий раунд на основании рейтинга NORCECA вышли: Багамы (7), Панама (11), Суринам (23) и Гаити (24), выбыли из борьбы Аруба (26) и Гваделупа (35).

Третий раунд

Группа O (Колорадо-Спрингс)

Групповой этап

Матч за 3-е место

Финал

Группа P (Гавана)

Групповой этап

Матч за 3-е место

Финал

Группа Q (Миссиссога)

Групповой этап

Матч за 3-е место

Финал

Группа R (Понсе)

Групповой этап

Матч за 3-е место

Финал

Финальный раунд (Каролина)

Групповой этап

Матч за 3-е место

Финал

Ссылки 
 Результаты 1-го раунда
 Результаты 2-го раунда
 Результаты 3-го и финального раундов

Чемпионат мира по волейболу среди мужчин 2014